Lotka ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred J. Lotka (1880–1949), österreichisch-US-amerikanischer Chemiker und Versicherungsmathematiker
 Marcel Lotka (* 2001), polnisch-deutscher Fußballspieler